David Nicholl est un nom pouvant désigner:

 (1859-1919), anarchiste britannique
 (1871-1918), joueur de rugby gallois
, neurologiste irlandais

Voir aussi
 (1940-2013), homme d'affaires et expert marketing canadien
David Nicolle (né en 1944), historien britannique en histoire militaire du Moyen Âge 

Nicholl, David